Abtei Saint-Michel steht für:
 Abtei Saint-Michel-de-Cuxa, Kloster in der Gemeinde Codalet, Département Pyrénées-Orientales, Frankreich
 Abtei Saint-Michel (Saint-Michel), Kloster in der Gemeinde Saint-Michel, Département Aisne, Frankreich

Siehe auch:
 Mont-Saint-Michel (Abtei), ehemalige Abtei im Département Manche, Frankreich
 Saint-Michel-de-Frigolet, Kloster in der Gemeinde Tarascon, Département Bouches-du-Rhône, Frankreich